Dorfkirche Baumgarten steht für:
 Dorfkirche Baumgarten (Warnow) im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Dorfkirche Baumgarten (Schenkenberg) im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Dorfkirche Baumgarten (Eichstedt) im Ortsteil Baumgarten von Eichstedt (Altmark)